Лео Пайдерс (, 27 августа 1926 — 2 ноября 1991) — передовик советского сельского хозяйства в Латвийской ССР, шофёр, общественный деятель, старший машинист экскаватора специализированного мелиоративно-строительного управления «Лубанстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства Латвийской ССР, Мадонский район. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Лео Пайдерс родился 27 августа 1926 года в посёлке Балви Абренского уезда Латвии.

Окончил Балвскую семилетнюю школу (1941). В годы Второй мировой войны работал на небольшой ферме своего отца в Аннинской волости Валкского уезда. В августе 1944 года призван в Красную армию, но вскоре был комиссован по инвалидности.

Работал шофёром на Лубанской и Гулбенской машинно-тракторных станциях (1947—1950), старшим машинистом одноковшового экскаватора Мадонского строительно-монтажного управления (1950—1976), с 1976 — машинистом-инструктором Мадонской передвижной механизированной колонны (ПМК-19), с 1978 — инструктором по внедрению передовых методов и приёмов труда.

Член КПСС (1976). За время работы на Мадонской ПМК-19, Л. Пайдерсом были поданы 27 рационализаторских предложения и подготовлены 22 машиниста однокошового экскаватора.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок ржи, пшеницы и других зерновых и кормовых культур» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Дважды становился депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, был членом Исполнительного комитета Мадонского района и председателем Совета наставников Мадонского района.

Умер от сердечного приступа 2 ноября 1991 года в Балви, похоронен на кладбище Скаку кална в Аронской волости.

 Награды
Герой Социалистического Труда (1966). Награждён орденом «Знак Почёта» (1958).

Примечания

Литература 
 Nenovelkot karavīra šineli. Apraksti. Sastādījusi Inese Spura. Rīga «Avots» 1985.

Ссылки 
 
 Лео Пайдерс на сайте latgalesdati.lv

Члены районных исполкомов СССР
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Сельское хозяйство Латвии
Механизаторы
Члены КПСС
Депутаты районных советов Латвийской ССР
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 10-го созыва